J2 puede referirse a:
 Motor de cohete J-2, un motor propulsado por hidrógeno líquido.
 Haplogrupo J2 ADN-Y, un haplogrupo del cromosoma Y.
 Segunda división de la J. League, liga de fútbol de Japón.
 S/2003 J 2, un satélite irregular de Júpiter.
 J2, el código IATA de Azerbaijan Airlines.